Beleg van Leiden (1420) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten door Jan VI van Beieren.
Beleg van Leiden (1481) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten door Reinier van Broekhuyzen.
Aanslag op Leiden (1489) tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten (Jonker Fransenoorlog) op 13 juni 1489 door Jan III van Montfoort en Jan van Naaldwijk.
Beleg van Leiden (1573-1574) wat resulteerde in Leidens ontzet (1574)